A 2010-es WTCC belga nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2010. június 20-án rendezték meg a Circuit Zolder-n, Heusden-Zolderben.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

További információk 
 Hivatalos végeredmény

Belga
Autóversenyzés Belgiumban